Плодопитомник — деревня в Островском районе Псковской области России.  Входит в состав Островской волости.

География 
Расположена в 5 км к северо-востоку от центра города Остров.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляет 57 жителей.

История 
До 2015 года входила в состав Волковской волости.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)